Эргин ():

 Эргин — персонаж древнегреческой мифологии, царь Орхомена Минийского в Беотии.
 Эргин — персонаж древнегреческой мифологии, сын Посейдона.
 Эргин — психоактивное вещество.

См. также 
 Келеш, Эргин
 Эргинг